Lehesten ist der Name folgender Orte:

 Lehesten (Thüringer Wald), Stadt im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Lehesten (bei Jena), Gemeinde im Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
 Lehesten (Hirschberg), Ortsteil von Hirschberg (Saale), Thüringen

Siehe auch:
 Lehsten
 Leesten